New Zealand Football Championship 2006/2007 var den tredje säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag, grundserien vanns av Waitakere United medan slutspelet vanns av Auckland City som därmed försvarade mästartiteln från föregående säsong.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Grand Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2006 i Nya Zeeland
2007 i Nya Zeeland
2006/2007
Fotbollssäsongen 2006/2007